Shamrock Township désigne les townships suivants, aux États-Unis :

 , du comté d'Aitkin dans le Minnesota.
 Shamrock Township, du comté de Callaway dans le Missouri.
 , du comté de Holt dans le Nebraska.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships